Wachenberg ist der Name folgender geographischer Objekte: und astronomischen
heißen folgende geographische Objekte:

 Wachenberg (Gemeinden St. Peter, Schöder), Ort bei St. Peter am Kammersberg und Schöder, Bezirk Murau, Steiermark
 Wachenberg (Weinheim) (402 m), Stadtberg von Weinheim in Baden-Württemberg